Sågbenvägsteklar (Priocnemis) är ett släkte av steklar som beskrevs av Jørgen Matthias Christian Schiødte 1837. Sågbenvägsteklar ingår i familjen vägsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vägsteklar